Brocton (Cornwall), nel Regno Unito
 Brocton (Staffordshire), nel Regno Unito
 Brocton (New York), negli Stati Uniti
 Brocton (Illinois), negli Stati Uniti